Mount Elgon kan syfta på:

Geografi 

Mount Elgon – ett berg på gränsen mellan Kenya och Uganda

Kenya 

 Mount Elgon, berg, 
Mount Elgons nationalpark (Kenya) – en nationalpark
 Mount Elgon (distrikt) – ett distrikt i Kenya

Uganda 

 Mount Elgon, 
Mount Elgons nationalpark (Uganda) – en nationalpark

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Ugandaförgreningar